Юкка-Пекка Сиили (; родился 17 сентября 1964) — финский кинорежиссёр и сценарист. Живёт в Эспоо, Финляндия.

Фильмография